Die Stadt steht für:
 Die Stadt (Alfred Lichtenstein), ein Gedicht von Alfred Lichtenstein
 Die Stadt (Gedicht), ein Gedicht von Theodor Storm
 Die Stadt (Hermann Hesse), Erzählung Hermann Hesses
 Die Stadt (Heym), ein Gedicht von Georg Heym
 Die Stadt (Label), ein Musiklabel
 Die Stadt, Roman von Christopher Priest
 Die Stadt (Roman), Roman  Walerjan Pidmohylnyj
 Die Stadt (Theaterstück), Theaterstück von Jewgenij Grischkowez
Siehe auch:
 Die kleine Stadt
 Die tote Stadt
 Die versunkene Stadt